Константи́н Димитре́ску (, ; , , Валахия, ныне Прахова, Румыния — 9 мая 1928, Бухарест, Румыния) — румынский виолончелист, композитор, дирижёр и педагог. Основоположник национальной школы виолончельного искусства.

Биография 
В 1864—1867 годах учился в Бухарестской консерватории (у Александру Флехтенмахера), в 1867—1869 годах в Венской консерватории (у Карла Шлезингера) и в 1869—1870 годах в Парижской консерватории (у Огюста Франкомма). В 1880 году основал первый румынский струнный квартет. В 1870—1904 годах был первым виолончелистом симфонического оркестра Филармонического общества. В 1870—1893 годы — виолончелист, а в 1893—1900 годы — дирижёр Национального театра в Бухаресте. В 1906—1916 годы — дирижёр оркестра Министерства народного образования. Много концертировал как по Румынии, так и за её пределами. В 1873—1916 годы — профессор Бухарестской консерватории (класс виолончели). Среди его учеников — Джордже Джорджеску, Димитрие Динику и другие.

Сочинения 
 комическая оперы «Нини» (1898, Бухарест)
 3 концерта для виолончели с оркестром
 7 струнных квартетов

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — с. 174 — ISBN 5-85270-033-9
 Foni F., Un pionier al muzicii de camera romоnesti Constantin Dimitrescu, «Studii si cercetari de istoria artei», București, 1961, No 1.
 Dolinescu E., Constantin Dimitrescu, «Muzica», 1968, No 8.

Ссылки 
 Константин Димитреску на Allmusic